«Моноли́т» — название стадионов.
 «Монолит» — футбольный стадион в Волгограде.
 «Монолит» — футбольный стадион в Донецке.